Євген Корешков (,  11 березня 1970, Усть-Каменогорськ) — казахський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника. Грав за збірну команду Казахстану. Згодом — хокейний тренер. Заслужений тренер Росії (2010).

Молодший брат Олександра Корешкова.

Ігрова кар'єра 
Професійну хокейну кар'єру розпочав 1991 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 17 років, захищав кольори команд «Торпедо» (Усть-Каменогорськ), «Буран» (Воронеж), «Лада», «Металург» (Магнітогорськ), «Сибір», «Сєвєрсталь», «Мечел» та ХК «Мартіньї».

Виступав за збірну Казахстану.

Тренерська кар'єра 
 2008—2009 «Металург-2» (Магнітогорськ) — асистент головного тренера.
 2009—2013 «Сталеві лиси» (МХЛ) — головний тренер.
 з 2010 — молодіжна збірна Росії — асистент головного тренера.
 2013 «Металург» (Магнітогорськ) — асистент головного тренера.
 2015 «Барис» (Астана) — асистент головного тренера.
 23 вересня — 20 жовтня 2015 «Барис» (Астана) — в.о. головного тренера.

Досягнення 
 Найкращий бомбардир чемпіонату Росії 1998/99.
 Команда всіх зірок чемпіонату Росії — 1999, 2000.

Статистика

Посилання 
 
 

Уродженці Усть-Каменогорська
Казахські хокеїсти
Казахські хокейні тренери
Хокеїсти «Торпедо» (Усть-Каменогорськ)
Хокеїсти «Лади»
Хокеїсти «Металурга» (Магнітогорськ)
Хокеїсти «Сибіра»
Хокеїсти «Сєвєрсталі»
Хокеїсти «Мечела»
Срібні призери Азійських ігор